Gerrit Fauser (né le  à Nuremberg en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après avoir joué quelques saisons juniors en Allemagne ainsi que ses premières parties professionnelles lors de la saison 2006-2007, il rejoint pour deux saisons le club junior canadien, les Olympiques de Gatineau au Québec. Il participe avec ce club à l'édition 2008 de la Coupe Memorial sans toutefois la remporter.

En 2009-2010, il rejoint le Kölner Haie qui évolue dans la ligue élite allemande.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
|2004-2005 ||Landshut U18 ||DNL ||34 ||7 ||4 ||11 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Landshut U18 ||DNL ||30 ||14 ||15 ||29 ||28 ||6 ||3 ||5 ||8 ||18
|-
|2006-2007 ||Landshut U18 ||DNL ||11 ||9 ||5 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||EV Landshut ||2. Bundesliga ||38 ||2 ||5 ||7 ||20 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2006-2007 ||Straubing Tigers ||DEL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||50 ||16 ||9 ||25 ||25 ||19 ||4 ||3 ||7 ||4
|-
|2008 ||Olympiques de Gatineau ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2008-2009 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||36 ||7 ||3 ||10 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||EV Landshut ||2. Bundesliga ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Kölner Haie ||DEL ||35 ||1 ||2 ||3 ||6 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 ||REV Bremerhaven ||2. Bundesliga ||36 ||10 ||6 ||16 ||53 ||5 ||3 ||1 ||4 ||8
|- 
|2010-2011 ||Kölner Haie ||DEL ||18 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Hannover Scorpions ||DEL || 52 || 3 || 5 || 8 || 33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Hannover Scorpions ||DEL || 46 || 11 || 13 || 24 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 ||EHC Wolfsburg Grizzly Adams ||DEL || 52 || 11 || 9 || 20 || 8 || 11 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2014-2015 ||EHC Wolfsburg Grizzly Adams ||DEL || 48 || 7 || 6 || 13 || 18 || 7 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
|2015-2016 ||Grizzlys Wolfsburg  ||DEL || 52 || 13 || 10 || 23 || 39 || 15 || 5 || 6 || 11 || 6
|-
|2016-2017 ||Grizzlys Wolfsburg  ||DEL || 50 || 11 || 14 || 25 || 10 || 18 || 7 || 5 || 12 || 0
|-
|2017-2018 ||Grizzlys Wolfsburg  ||DEL || 50 || 18 || 11 || 29 || 18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 ||Grizzlys Wolfsburg  ||DEL || 38 || 7 || 12 || 19 || 10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 ||Grizzlys Wolfsburg  ||DEL || 48 || 12 || 14 || 26 || 2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 ||Grizzlys Wolfsburg  ||DEL || 31 || 6 || 5 || 11 || 16 ||9 ||3 ||2 ||5 ||0

Internationales 

|2007 ||align="left"| Allemagne U18 ||align="left"| Championnat du monde -18 ans || 6 || 1 || 2 || 3 || 4 ||align="left"|
|- 
|2009 ||align="left"| Allemagne U20 ||align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 1 || 3 || 4 || 10 ||align="left"| position (relégué en D1)
|- 
|2016 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"| Allemagne ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"| Qualifié
|- 
|2017 ||align="left"| Allemagne ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"| 
|-
| 2018 || align=left| Allemagne || align=left|Jeux olympiques || 7 || 0 || 2 || 2 || 2 || align=left| Médaille d'argent
|- 
|2019 ||align="left"| Allemagne ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en juillet 1989
Naissance à Nuremberg
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur des Kölner Haie
Joueur du EV Landshut
Joueur des Olympiques de Gatineau
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur du REV Bremerhaven
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand